Panamerikanska mästerskapet i landhockey för damer 2013 var den fjärde upplagen av Panamerikanska mästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Argentina.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Källor
Officiell hemsida

2013
2013 i Argentina
Sportåret 2013
Internationella sportevenemang i Argentina
Landhockey i Argentina
Sport i Mendoza